Српска странка Црне Горе може бити:

 Српска странка Црне Горе (Црна Гора, 2000), колоквијални назив за бившу Српску странку (Црна Гора, 2000) у Црној Гори
 Српска странка Црне Горе (Црна Гора, 2016), колоквијални назив за бившу Српску странку (Црна Гора, 2016) у Црној Гори
 Демократска српска странка Црне Горе, колоквијални назив за бившу Демократску српску странку у Црној Гори
 Отаџбинска српска странка Црне Горе, колоквијални назив за бившу Отаџбинску српску странку у Црној Гори

Види још
 Српске странке у Црној Гори
 Српска странка (вишезначна одредница)
 Српска радикална странка Црне Горе (вишезначна одредница)